Als Gruppo di regioni (Gruppe von Regionen) werden die in Italien bestehenden fünf Statistikregionen der Ebene NUTS-1 bezeichnet, die jeweils mehrere italienische Regionen aus NUTS:IT-2 umfassen.

Verwaltungsgliederung Italiens
NUTS-1-Ebene